Die Parlamentswahl in Norwegen 1933 fand am 16. Oktober 1933 statt. Es war die Wahl zum 42. Storting.

Wahlergebnis 
Der größte Wahlgewinner war die sozialdemokratische Arbeiterpartei, die 22 Sitze hinzugewinnen konnte. Die korporativistische Samfunnsparti (Gesellschaftspartei) und die Kristelig Folkeparti (Christliche Volkspartei) konnten erstmals in das Storting einziehen. Die liberale Venstre und die konservative Høyre waren die größten Wahlverlierer und büßten jeweils neun Sitze ein.

Die Zahl der im Storting vertretenen Parteien erhöhte sich von sechs auf acht.

Einzelnachweise 

1933
Norwegen #Parlament
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)